Ку́узику () — эстонский топоним:

 Куузику — посёлок в уезде Рапламаа, Эстония. 
 Куузику — деревня в уезде Хийумаа, Эстония. 
 Куузику — деревня в уезде Тартумаа, Эстония. 
 Куузику — деревня в уезде Сааремаа, Эстония. 
 Куузику — название деревни Пидула-Куузику до административной реформы 2017 года в Эстонии. 
 Куузику — река в Эстонии, она же Рыуэ. 
 Мыза Куузику — мыза в уезде Рапламаа, Эстония. 
 Мыза Куузику — бывшая мыза в уезде Тартумаа, Эстония. 

Куузику (кузику) — кормовая брюква. Сорт выведен опытной станцией Института земледелия и мелиорации Эстонской ССР.